Лентини:

 Лентини — коммуна в Италии, в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Сиракуза.
 Лентини, Джакомо (ок.1210-ок.1260) — итальянский поэт.
 Лентини, Джанлуиджи (род. 1969) — итальянский футболист.
 Лентини, Франческо (1889—1966) — человек, родившийся с тремя ногами.